Timea Bacsinszky era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non prendere parte alla competizione.

Heather Watson ha sconfitto in finale Kirsten Flipkens con il punteggio di 3–6, 6–2, 6–3.

Teste di serie

  Sara Errani (secondo turno)
  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
  Johanna Konta (quarti di finale)

 Caroline Garcia (semifinale)
 Alison Van Uytvanck (secondo turno)
 Danka Kovinić (primo turno)
<li> Tímea Babos (primo turno)

Wildcard 

  Victoria Rodríguez (primo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno)

 Marcela Zacarías (primo turno)

Qualificazioni

  Petra Martić (primo turno)
  Nicole Gibbs (quarti di finale)

 Julia Glushko (secondo turno)
 Pauline Parmentier (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2016
WTA Tour 2016